De Diergeneeskundige Studenten Kring (D.S.K.) is de studievereniging voor veterinair studenten van de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht. D.S.K. is opgericht op 21 november 1932 en "stelt zich ten doel saamhorigheidsgevoel onder de studenten diergeneeskunde te kweken en hun belangen te behartigen." 

Om dit doel te bereiken worden gedurende het academisch jaar verschillende activiteiten georganiseerd zoals lezingen, workshops en sportieve activiteiten. Tijdens Peerdepieten wordt de Diës van de vereniging gevierd en mogen tien veterinair studenten een officiële drafrace rijden. 

Het bestuur van D.S.K. wordt gevormd door zes studenten diergeneeskunde.

Studievereniging aan de Universiteit Utrecht